Por Through the Looking Glass pode estar à procura de:
 Through the Looking Glass, livro do escritor inglês Lewis Carroll lançado em 1871
 Through the Looking Glass (Siouxsie & the Banshees), álbum da banda britânica Siouxsie & the Banshees
 Through the Looking Glass (Toto), álbum da banda americana Toto

Through The Looking Glass